Загреб 2019 (або  Croatia Grand Chess Tour 2019 ) — міжнародний шаховий турнір, що проходив в Загребі (Хорватія) з 26 червня по 8 липня 2019 року. Турнір є другим із восьми етапів серії «Grand Chess Tour 2019».

Переможцем турніру з результатом 8 очок з 11 можливих (+5-0=6) став чинний чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен.

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2781,75).

Регламент турніру

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 26 червня-1 липня, 3-7 липня
 Вихідні дні: 2 липня

Початок партій: 1-11 тури о 17-30 (час Київський).

Контроль часу 
 130 хвилин з додаванням 30 секунд на хід, починаючи з першого.

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 325 000 $, у тому числі:
 90 000 $
 60 000 $
 40 000 $
 30 000 $
 20 000 $
 17 000 $
 15 000 $
 13 000 $
 10 000 $
 10 000 $
 10 000 $
 10 000 $

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на червень 2019 року

Турнірна таблиця

Розподіл очок у загальний залік Grand Chess Tour 2019

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Турнір на chesspro.ru 
 Форум турніру на chesspro.ru
 Результати турніру на The Week in Chess

Примітки 

 Шахові турніри 2019
Шахи у Хорватії
2019 у Хорватії
Червень 2019